Marklund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2016 bars av 4 180 personer bosatta i Sverige. I Finland var 37 personer med namnet Marklund bosatta den 27.10.2014.

Personer med efternamnet Marklund
 Berto Marklund (1931–2020), skulptör, tecknare och skådespelare
 Bror Marklund (1907–1977), skulptör
 Eivor Marklund (1930–2011), politiker, vänsterpartist
 Erik Marklund, flera personer
 Erik Marklund (konstnär) (1909–1980)
 Eva Marklund, (född 1971), skulptör, installations- och videokonstnär
 Göran Marklund (född 1975),fotbollsspelare
 Göran Marklund (fysiker) (född 1950), rymdfysiker
 Gunnar Marklund (1892–1964), botaniker
 Hanna Marklund (född 1977), fotbollsspelare
 Hans Marklund (född 1958), koreograf och regissör
 Henrik Marklund (född 1994), ishockeyspelare
 Janina Marklund (född 1979), fotbollsspelare
 Kari Marklund (1938–2018), fysiker, förlagschef och ämbetsman
 Lars Marklund (1917–1969), konstnär och keramiker
 Lars Marklund (ishockeyspelare) (född 1963), ishockeyspelare och tränare
 Leif Marklund (född 1943), socialdemokratisk politiker
 Liza Marklund (född 1962), författare och journalist
 Martin Marklund (född 1970), kreatör, copywriter och författare
 Petra Marklund (född 1984), sångerska och programledare
 Sam Marklund (född 1993), ishockeyspelare
 Simon Marklund (född 1999), fotbollsspelare
 William Marklund (1912–1998), skulptör

Fiktiva personer som heter Marklund
Gudrun, Stor-Erik samt bröderna Marklund i Pistvakt – En vintersaga.

Källor 

Svenska efternamn